Valley of the Sun può riferirsi a:

Cinema 

 La valle degli uomini rossi
 Valley of the Sun (film 2011)

Altro 

 Valley of the Sun (Phoenix), nome con cui è conosciuta l'area metropolitana di Phoenix